Региональные залы боксёрской славы () — это залы славы и музеи бокса, созданные в Штатах США, с целью  почтить тех, кто внёс существенный вклад в этот вид спорта на территории этого Штата. Часто туда попадают те, кто не попал в Международный и Всемирный залы боксёрской славы, но есть и исключения

Территории и призывники

Пенсельванский 
 Тим Уизерспун

Калифорнийский 
 Тони Таббс
 Диего Корралес
 Генри Амстронг
 Динамит Джексон
 Оскар Де Ла Хойя
 Шейн Мозли
 Фернандо Варгас
 Джим Лампли
 Серхио Мартинес
 Руди Эрнандес
 Джесси Бурнетт
 Тони Лопез
 Эдриан Арреола
 Джеймс Кинчен
 Эл Станки
 Руди Теллез
 Рубки Эмери
 Бобби Депшилипис
 Джорджи Гарсия
 Люсия Риджкер
 Норман Парра
 Рэнди Де  Ла О
 Пете Витал
 Рокки Марчиано
 Джо Фрейзер
 Вик Понсе
 Флойд Паттерсон
 Бобби Олсон
 Кид Гавилан
 Чарли Норкус
 Руди Айон

https://web.archive.org/web/20140406152430/http://trendhouse.com.ua/news/zal-bokserskoi-slavy-kalifornii-novoe-izdanie/
http://www.union-boxing.com/140

Конектикутский 
 Джон Руис
 Питер  Манфредо-младший
 рефери Майкл Ортега
 Дэрил народов
 тренер Павел Сишон
 судья Уильям Хатт

Рочестер 

 Джеймс Тиллис

Невадский 
 Майк Тайсон
 Леннокс Льюис
 Флойд Мэйуэзер
 Шугар Рэй Леонард
 Диего Корралес
 Эвандер Холифилд
 Джо Луис
 Сонни Листон
 Корнелиус Боза Эдвардс
 Джордж  Форман
 Роберто Дюран
 Джек Демпси
 Арчи Мур
 Дон Кинг
 Боб Арум
 Фредди Роуч
 Ричард Стил
 Кенни Бэйлесс
 Мигель Диас
 Боб Шеридан
 Кевин  Лоул
 Брюс Трэмпл
http://www.vringe.com/photo/58985-foto-torzhestvennoe-posvjaschenie-v-zal-slavy-boksa-nevady.htm
http://rsport.ru/fights/20140722/759788002.html
http://tofight.ru/archives/19520

Флоридский 

 Пиклон Томас

http://www.courant.com/sports/hc-regional-digest-1105-20141104-story.html

Ссылки 

Бокс в США